Ористано — город в Италии.
 Ористано — провинция в Италии.